El nombre Earl ha sido usado por siete ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1980 - Huracán Earl.
 1986 - Huracán Earl.
 1992 - Tormenta tropical Earl.
 1998 - Huracán Earl. 
 2004 - Tormenta tropical Earl.
 2010 - Huracán Earl.
 2016 - Huracán Earl